Док () — личное имя и фамилия; также может означать:

 Док — сооружение, предназначенное для строительства, транспортировки (плавучий док), ремонта и покраски судов, а также для их хранения, погрузки и выгрузки.
 Аварийный док (см. на Викитеке)
 Космический док
 Плавучий док
 
 Сухой док
 Док — часть компьютерного графического интерфейса, вариант панели инструментов.
 Док — персонаж из фильма Назад в будущее.

СМИ 
 24 Док — бывший круглосуточный телеканал мирового документального кино.
 Док-Ток — вечернее ток-шоу «Первого канала».

Фамилия 
 Док, Клемент Мартин (1893—1980) — южноафриканский лингвист, один из крупнейших специалистов по языкам банту первой половины XX века.
 Док, Нейтан (род. 2001) — ирландский регбист.
 Док, Нил (род. 1972) — ирландский регбист и крикетчик.

Аббревиатура, сокращение 
 Док — сокращение от «доктор», неофициальное обращение к врачам и учёным, может употребляться также в качестве прозвища.
 Док — сокращение от «документальный».
 ДОК — деревообрабатывающий комбинат (деревообрабатывающий комплекс).
 Червоноградский деревообрабатывающий комбинат
 Неполоковецкий деревообрабатывающий комбинат
 Нововолынский деревообрабатывающий комбинат
 Киверцовский деревообрабатывающий комбинат
 Тересвянский деревообрабатывающий комбинат
 Сокольский деревообрабатывающий комбинат
 ДОК — дезоксикортикостерон
 ДОК — Департамент оборонного комплекса и правоохранительных органов
 ДОК — детский оздоровительный комплекс
 ДОК — дилерское обслуживание клиентов
 ДОК — добровольное общество книголюбов
 ДОК (ДСК) — домостроительный комбинат

См. также 

 Док-станция
  (значения)
  (значения)